MK23 steht für:
 HK MK23, Pistole des deutschen Waffenherstellers Heckler & Koch

MK-23 steht für:
 Delčevo, ISO-3166-2-Code der mazedonischen Gemeinde

MK23